Константин Бжостовский:
 Бжостовский, Константин Бенедикт (ум. до 12 ноября 1722) — государственный деятель Великого княжества Литовского.
 Бжостовский, Константин Казимир (1644—1722) — литовский религиозный и общественный деятель.